Rue de la Tannerie peut faire référence à :
 rue de la Tannerie à Koekelberg ;
 rue de la Tannerie à Nantes ;
 rue de la Tannerie ancienne voie à Paris ;
 rue de la Tannerie à Toulouse.